A Rádio Municipalista de Botucatu é uma estação de rádio brasileira do município de Botucatu, São Paulo. Opera nos 1240 kHz em AM.

História 
Foi criada em 27 de maio de 1962 por Emílio Peduti. A emissora cobre os fatos da região do Centro-Oeste paulista.

Vandalismo contra a emissora 
No dia 24 de fevereiro de 2008 a emissora saiu do ar devido a atos de vandalismo feitos por ladrões de fios de cobre

Portal da Rádio 
Em 27 de maio de 2009 entrou no ar o site da Rádio Municipalista de Botucatu.

Ligações externas 
 
 

Municipalista Botucatu, Radio
Mídia de São Paulo (estado)
Estações de rádio fundadas em 1962